Carnoli peut faire référence à :
  (né en 1932), gymnaste italien ;
 le riz Carnoli, autre nom du riz Carnaroli.